Œuilly (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Œuilly (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia